Lioult de Chênedollé är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles-Julien Lioult de Chênedollé (1769–1833), fransk poet
 Charles Auguste Lioult de Chênedollé (1797–1862), belgisk historiker och bibliograf